Коржа́вин — русская фамилия; имеет женскую форму Коржавина.

Известные носители 
 Коржавин, Наум Моисеевич (1925—2018) — русский поэт, прозаик и переводчик, драматург, мемуарист.
 Коржавин, Фёдор Иванович (1902—1992) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Коржавина — деревня, Слободо-Туринский район, Свердловская область, Россия.

См. также